Slovo rajón má více významů:

 rajón – územněsprávní jednotka používaná v SNS odpovídající českému okresu
 region – v ekonomické geografii synonymum slova region, viz regionální geografie a regionalistika 
 Přírodní park Rajón Mokré - Levice – přírodní park v Opolském vojvodství v jižním Polsku
 Meziříční opevněný rajón – německá pevnostní linie dnes na území Polska